Alice steht für:
 (291) Alice, 1890 entdeckter Asteroid im Asteroiden-Hauptgürtel
 Alice, weiblicher Vorname
 Alice, Markenname des ehemaligen Telekommunikationsanbieters HanseNet, siehe HanseNet#Marke Alice
 Alice, Name eines Chips in späteren Modellen des Commodore Amiga, siehe bei Agnus (Amiga)
 Alice (1977), Film von Claude Chabrol aus dem Jahr 1977
 Alice (1988), Film von Jan Svankmajer aus dem Jahre 1988
 Alice (1990), Film von Woody Allen aus dem Jahr 1990
 Alice (2005), Film von Marco Martins aus dem Jahr 2005
 Alice (2022), Film von Krystin Ver Linden aus dem Jahr 2022
 Alice (Fernsehfilm), deutscher Fernsehfilm (Zweiteiler) aus dem Jahr 2022
 Alice (Fernsehserie), koreanische Science-Fiction-Mysteryserie aus dem Jahr 2020
 Alice (Software), visuelle Programmierumgebung für 3D-Grafiken
 Alice (Treibstoff), Raketentreibstoff
 Alice, ein Elektroflugzeug
 Alice – Museum für Kinder, Kindermuseum in Berlin
 Alice Ensemble, Wien
 Alice Keith Park, Grünanlage in Beaumont (Texas), Vereinigte Staaten
 Alice Park, Park im Ramsey County, Minnesota
 American McGee’s Alice, Computerspiel
 die Titelheldin der Bücher Alice im Wunderland und Alice hinter den Spiegeln von Lewis Carroll
 die Titelheldin der Bücher der Alice-Reihe
 die Titelheldin des Kinderbuches Alice die Notfallprinzessin von Torun Lian
 eine der beiden fiktiven Personen Alice und Bob, z. B. im Sprachgebrauch der Kryptografen
 Matra Alice, französischer Heimcomputer
 Alice Kochen, ein deutschsprachiger Ableger des italienischen TV-Senders Alice home TV

Die Abkürzung ALICE steht für:
 A Large Ion Collider Experiment, Experiment der Teilchenphysik, siehe ALICE
 A.L.I.C.E., auf AIML basierender Chatbot
 ALICE, Ultraviolett-Spektrometer der Raumsonden Rosetta und New Horizons
 All-purpose Lightweight Individual Carrying Equipment,  für die Streitkräfte der Vereinigten Staaten entwickeltes System von Taschen und Gurten

Alice ist der Familienname folgender Personen:
 Mary Alice (1936–2022; eigentlich Mary Alice Smith), US-amerikanische Schauspielerin
 Nina C. Alice (* 1966), deutsche Musikerin und Sängerin der Rock-Band Skew Siskin

Alice ist der Künstlername folgender Personen:
 Alice (italienische Sängerin) (geb. 1954), italienische Popsängerin
 Alice (japanische Sängerin) (geb. 1990), japanische J-Pop-Singer-Songwriterin

Orte:
 Alice (Brasilien)
 Alice (Queensland) (Australien)
 Alice (Südafrika) (mit Universität Fort Hare)

in Italien:
 Alice Bel Colle in der Provinz Alessandria (Piemont)
 Alice Castello in der Provinz Vercelli (Piemont)
 Alice Superiore in der Provinz Turin (Piemont)

in den Vereinigten Staaten:
 Alice (Alabama), im Etowah County
 Alice (Colorado), im Clear Creek County
 Alice (Iowa), im Linn County
 Alice (Louisiana), im West Feliciana Parish
 Alice (Mississippi), im Neshoba County
 Alice (Missouri), im Texas County
 Alice (Montana), im Garfield County – nicht mehr existent
 Alice (New York), im Steuben County
 Alice (North Dakota), im Cass County
 Alice (Ohio), im Gallia County
 Alice (Pennsylvania), im Westmoreland County
 Alice (Texas), im Jim Wells County
 Alice (West Virginia), im Gilmer County
 Alice Acres, im Jim Wells County, Texas
 Alice B, im St. Mary Parish, Louisiana
 Alice Division, im Jim Wells County, Texas – Census designated place
 Alice Heights, im Hillsborough County, Florida
 Alice Ingram Subdivision, im Peach County, Georgia
 Alice Winter Gardens, im Hillsborough County, Florida

in Australien:
 Alice Springs

Fließgewässer:
 Alice Branch, Georgia
 Alice Gendron Creek, Nevada
 Lake Alice Creek, Minnesota
 Mary Alice Creek, Colorado
 White Alice Creek, Alaska (Aleutians West)

Minen in den Vereinigten Staaten:
 Alice C Mine, im Park County, Montana
 Alice Consolidated Mine, im Shasta County, Kalifornien
 Alice Extension Prospect, im Inyo County, Kalifornien
 Alice M Beryl Mine, im Larimer County, Colorado
 Alice Mine (Arizona), im Pinal County
 Alice Mine (Clear Creek County, Colorado)
 Alice Mine (Teller County, Colorado)
 Alice Mine (San Miguel County, Colorado)
 Alice Mine (Idaho), im Shoshone County
 Alice Mine (Kalifornien), im Riverside County
 Alice Mine (Missouri), im Ozark County
 Alice Mine (Nevada), im Clark County
 Alice Mine (Grant County, New Mexico)
 Alice Mine (Otero County, New Mexico)
 Alice Mine (South Dakota), im Lawrence County
 Alice Mine (Utah), im San Juan County
 Alice Mine (Okanogan County, Washington)
 Alice Mine (Stevens County, Washington)
 Alice Number Four Mine, im San Miguel County, Colorado
 Alice Open Pit, im Boulder County, Colorado
 Alice Pit, im Silver Bow County, Montana
 Alice Placer, im Lake County, Colorado
 Alice Prospect (Inyo County, Kalifornien)
 Alice Prospect (San Bernardino County, Kalifornien)
 Alice Quartz Mine, im Inyo County, Kalifornien
 Alice-Mae Mine, im Johnson County, Wyoming

Ölfelder in den Vereinigten Staaten:
 Alice North Oil Field, im Jim Wells County, Texas
 Alice Oil Field, im Jim Wells County, Texas

Sonstiges:
 Alice International Airport, Airport im Jim Wells County, Texas
 Alico Airport, Airport im Hendry County, Florida
 Alice Lakes, See im King County, Washington
 Alice Pond, See im Mohave County, Arizona

im NRHP gelistete Objekte:
 Alice (Jeanerette), in Jeanerette, Louisiana, ID-Nr. 84001291
 Alice C Planation House, in Franklin, Louisiana, ID-Nr. 00001229
 Alice Creek Historic District, in Lincoln, Montana, ID-Nr. 06000531

Siehe auch:
 Alice Creek
 Alice Lake
 Alliss
 Lady Alice
 Princess Alice

ALICE